Carrapiço é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Medicago polymorpha
 Setaria verticillata